Alkali Creek ist der Name folgender Flüsse:

in den Vereinigten Staaten:

 Alkali Creek (Unakserak River), Fluss im Bundesstaat Alaska (Yukon-Koyukuk)
 Alkali Creek (Little Willow Creek), Fluss im Bundesstaat Idaho (Payette County)
 Alkali Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Elmore County)
 Alkali Creek (Conness Creek), Fluss im Bundesstaat Kalifornien 
 Alkali Creek (White River), Fluss im Bundesstaat Nebraska (Dawes County)
 Alkali Creek (Keyapaha River), Fluss im Bundesstaat Nebraska (Keya Paha County)
 Alkali Creek (Kettle River), Fluss im Bundesstaat Washington
 Alkali Creek Patch, Fluss im Bundesstaat Wyoming
 Big Alkali Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 First Alkali Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 Middle Fork Alkali Creek, Fluss im Bundesstaat South Dakota
 Second Alkali Creek, Fluss im Bundesstaat Colorado
 South Alkali Creek (Alkali Creek, Malheur County), Fluss im Bundesstaat Oregon (Malheur County)

in Kanada:
 Alkali Creek (Kanada)

Siehe auch:

 Alkali Flat Creek
 East Alkali Creek
 Little Alkali Creek
 North Alkali Creek
 North Fork Alkali Creek
 West Alkali Creek
 South Fork Alkali Creek